Белаев  — чеченская и русская фамилия:
 Белаев, Василий Андреевич (1867—?) — волостной старшина депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Астраханской губернии.
 Белаев, Рамзан ( род. 7 августа 1990 ) — проживающий в Германии российский боксёр чеченского происхождения, чемпион мира по версиям IBF и WBF.